Liebesleben steht für:
 Liebesleben, israelisch-deutscher Spielfilm von Maria Schrader (2007)
 LiebesLeben, deutsche Fernsehserie
 Henrys Liebesleben, amerikanischer Spielfilm von 	George Roy Hill (1963)

Siehe auch:
 Das Liebesleben der schönen Helena, amerikanischer Spielfilm von 	Alexander Korda (1927)
 Das sonderbare Liebesleben der Erdlinge, amerikanischer Spielfilm von Jeff Abugov (1999)
 Siegfried und das sagenhafte Liebesleben der Nibelungen, deutscher Spielfilm von 	Adrian Hoven (1971)
 Liebesleben. Es ist deins. Schütze es., Aidskampagne